Nature-Jeunesse est une rubrique rédactionnelle du journal Spirou créée en 1970 dans le  et publiée jusqu'en 1978 dans le . Il s'agit d'une rubrique sur la nature.

Historique

Liste des publications

Source 
Nature jeunesse sur le site Bdoubliees

Rubrique du journal Spirou